Ленат () е когномен на римската фамилия Попилии от Древен Рим. Laena означава палто на фламин Carmentalis.
Първият, който става консул е Марк Попилий Ленат (консул 359 пр.н.е.) общо четири пъти консул.

Известни от фамилията:

 Марк Попилий Ленат (консул 359 пр.н.е.), консул 359, 356, 350 и 348 пр.н.е.
 Марк Попилий Ленат (консул 316 пр.н.е.), консул 316 пр.н.е.
 Марк Попилий Ленат (консул 173 пр.н.е.), консул 173 пр.н.е.
 Марк Попилий Ленат (консул 139 пр.н.е.), консул 139 пр.н.е.
 Гай Попилий Ленат, от първата двойка плебейски консули 172 пр.н.е. и отново консул 158 пр.н.е.
 Публий Попилий Ленат, консул 132 пр.н.е., син на Гай
 Публий Попилий Ленат (трибун 86 пр.н.е.), народен трибун 86 или 85 пр.н.е.

Други:
 Гай Октавий Ленат, суфектконсул 33 г.
 Октавий Ленат, сенатор 1 век.
 Сергий Октавий Ленат Понтиан (консул през 131 г.)

Попилии